Sancha d'Aragona (1045-1097), figlia del re d'Aragona, Ramiro I e moglie di Ponzio II di Tolosa e poi di Ermengol III di Urgell;
Sancha di Castiglia (1154-1208), figlia di Alfonso VII di Castiglia e moglie di Alfonso II d'Aragona;
Sancha d'Aragona (1186-1241), figlia di Alfonso II d'Aragona e moglie di Raimondo VII di Tolosa;
Sancha d'Aragona (1246-1262), figlia di Giacomo I d'Aragona;
Sancha d'Aragona (1285-1345), figlia di Giacomo II di Maiorca e moglie di Roberto d'Angiò;
Sancha d'Aragona (1478-1506), figlia di Alfonso II di Napoli e moglie di Goffredo Borgia.